Пятый турнир Балтийской баскетбольной лиги состоялся в 2008/09 г. Схема розыгрыша в основном совпала с апробированной сезоном раньше. Сезон начался с розыгрыша Президентского кубка. Затем начался регулярный чемпионат, в котором приняло участие 26 команд — 10 команд в "Элитном дивизионе" и 16 в "Кубке вызова". Принципиальным отличием от предыдущего сезона стало усечение плей-офф: в нём участвовали только шесть лучших клубов "элиты". Кроме того, впервые к участию в турнире был допущен клуб не из Прибалтики — шведский Долфинз.

Вопрос об участии шведских команд 
Впервые к участию в турнире ББЛ была допущена команда не из Прибалтики. Изначально вопрос об участии двух команд из Швеции — Стокгольма и Долфинз (Норчёпинг) — ставился ещё перед началом сезона 2007/2008. Однако участие обоих шведских клубов из-за финансовых сложностей было отменено . Но в итоге один из претендентов, Долфинз (Норчёпинг), был допущен к участию в лиге в сезоне 2008/2009.

Участники 
В пятом турнире Балтийской баскетбольной лиги приняла участие 26 команд из четырёх стран — 11 из Литвы, 9 из Латвии, 5 из Эстонии и 1 из Швеции. При этом  в элитном дивизионе сохранилась прежняя пропорция — по четыре команды из Литвы и Латвии плюс две из Эстонии. Остальные команды, в том числе и шведский новичок, соревновались в Кубке вызова. Так как число участников в Кубке вызова достигло 16, их пришлось поделить на две группы. 15 из них были определены заранее, на последнее место претендовали эстонский ТТЮ и латвийский Кейзармежс. Они разыграли право в стыковых матчах, прошедших 9 и 12 августа на полях соперников. В первом матче в Таллине латыши одолели хозяев со счётом 85:69, но на своём паркете они неожиданно проиграли 57:78, уступив путёвку в ББЛ эстонскому клубу. Однако из-за банкротства эстонского клуба Триобет/Далкия Кейзармежс всё же смог выступить в Балтийской лиге, получив его место.

Президентский кубок 
Впервые перед началом регулярного сезона прошёл розыгрыш Президентского кубка. Турнир прошёл в формате финала четырёх с 27 по 28 сентября 2008 года в Риге на Арене Рига. В нём приняли участие четыре лучших клуба Прибалтики — победитель ББЛ и чемпионы трёх стран. Так как победитель ББЛ Жальгирис одновременно стал и чемпионом Литвы, то к участию в турнире был допущен вице-чемпион ББЛ и Литвы — вильнюсский Летувос Ритас. Он-то и стал первым победителем турнира.

Элитный дивизион

Регулярный сезон
В отличие от прошлого сезона, в плей-офф выходили не восемь, а всего лишь шесть команд. Помимо трёх лучших литовских команд, в шестёрку впервые вошли оба эстонских клуба, а латыши довольствовались лишь четвёртым местом рижского АСК.

Четвертьфиналы 
В четвертьфиналах команды, занявшие в регулярном чемпионате места с третьего по шестое, выявили двух лучших, которым предстояло сразилиться в финале четырёх с двумя лучшими. На этой стадии состоялись серии до двух побед, причём в обоих случаях были сыграны все три матча (24 и 28 марта и 1 апреля). Первыми указаны хозяева первых матчей.

Финал четырёх 
Финал четырёх прошёл с 24 по 25 апреля 2009 года в Тарту, позволив местным жителям воочию увидеть первый прорыв эстонского клуба в эту стадию. Правда, в полуфинале ни Тарту Юликоол/Рок, ни латышский коллега по домашнему чемпионству не смогли пройти литовский барьер. Только в матче за третье место эстонский клуб порадовал публику, одолев АСК. А в финале Летувос Ритас одолел Жальгирис, добавив чемпионский титул ББЛ к званию победителя Президентского кубка.

Кубок вызова
Рекордный с точки зрения численности состав второго по значимости дивизиона ББЛ потребовал провести регулярный чемпионат в два этапа, на каждом из которых участники делились на две группы.

Первый этап
На первом этапе 16 команд соревновались в двух группах по восемь команд в каждой. Их целью было занять место не ниже шестого. По шесть лучших команд из каждой группы продолжили борьбу на втором этапе.

Второй этап 
На втором этапе соревнования продолжили 12 лучших команд по итогам первого этапа. По три лучшие команды из групп А и В составили новую группу С, а занявшие места с 4-го по 6-е — группу D. Результаты матчей, сыгранных на первом этапе, были учтены, так что на втором этапе командам пришлось сыграть только по шесть матчей. Все шесть команд из группы С, а также две лучшие из группы D продолжили борьбу в плей-офф .

Плей-офф 
Четвертьфиналы

Плей-офф Кубка вызова начался с четвертьфинальных матчей. На этой стадии игралось по два матча (первые 25 и 26 марта, ответные — 28 и 29 марта), на своей и на чужой площадке, при определении победителя учитывалась разница очков. Первыми указаны хозяева первых матчей — по регламенту, ими были команды, показавшие худшие результаты в регулярном чемпионате. Из результатов следует выделить те две пары, в которых победили более слабые команды. Шведские "дельфины" обменялись с литовским "Нептуном" нокаутирующими разгромами — в первой встрече шведы выиграли с разницей в 35 мячей, в ответной литовцы едва не отыгрались, победив в 34 мяча. А в каунасском дерби стоит отметить редкий в баскетболе ничейный счет в ответной встрече, оказавшийся в пользу "Айшчяй", выигравших первый поединок .

Финал четырёх

Финал четырёх Кубка вызова прошёл 10—11 апреля в литовском городе Утена. На этот раз всё обошлось без сенсаций — в финале оказались две лучших команды по итогам регулярного первенства, а победителями стали литовцы из вильнюсского "Сакалай".

Ссылки 
 Элитный дивизион 2008/09 на сайте Балтийской баскетбольной лиги
 Кубок вызова 2008/09 на сайте Балтийской баскетбольной лиги

2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе
Балтийская баскетбольная лига